Raszowa (gromada w powiecie kozielskim)
 Raszowa (gromada w powiecie opolskim)